HMS Courageous або, у французькому варіанті, Courageux, «Корейджес» () — низка кораблів з однаковою назвою, яка може ставитися до наступних кораблів Королівського флоту Великої Британії:

 HMS Courageux (1761) — 74-гарматний лінійний корабель; захоплений у французів в 1761; розбився на марокканському березі в 1796.
 HMS Courageux (1799), або Courageuse — 32-гарматний фрегат; захоплений у французів в червні 1799; перейменований в Lutine в листопаді 1799; плавуча в'язниця в Гібралтарі; продано в квітні 1802.
 HMS Courageux (1800) — 74-гарматний лінійний корабель 3 рангу; спущений на воду в 1800; у відстої з 1814; пізніше використовувався як лазарет; розібраний в 1832.
 HMS Courageous (50) — початково головний лінійний крейсер свого типу; спущений на воду в 1916; перебудований в авіаносець в 1924; потоплений підводним човном U-29 у вересні 1939.
 HMS Courageous (S50) — атомний підводний човен типу Churchill; в строю з 1971 по 1993, з 2007 (?) корабель-музей в Плімуті.

Див. також 
 Courageux — ряд французьких кораблів
 HMS Queen Elizabeth
 HMS Repulse
 HMS Renown

Кораблі ВМС Великої Британії